Comunitat Francesa de Bèlgica (del seu nom en francès Fédération Wallonie-Bruxelles), subdivisió administrativa de Bèlgica
 Borsa de Frankfurt (del seu nom en alemany Frankfurter Wertpapierbörse), borsa de valors de la ciutat de Frankfurt del Main (Alemanya)